Stimme des Herzens steht für:

 Stimme des Herzens (1942), deutscher Spielfilm von Johannes Meyer
 Stimme des Herzens – Whisper of the Heart, japanischer Zeichentrickfilm von Yoshifumi Kondō (1995)
 Stimme des Herzens (2000), deutscher Fernsehfilm von Dieter Kehler

Die Stimme des Herzens steht für:

 Die Stimme des Herzens (1924), deutscher Stummfilm von Hanns Schwarz
 Die Stimme des Herzens (1937), deutscher Spielfilm von Karlheinz Martin
 Die Stimme des Herzens (Kompilationsalbum), Album von Freddy Quinn
 Die Stimme des Herzens (Lied), Lied auf dem gleichnamigen Album von Freddy Quinn